Filby est un patronyme anglo-saxon.
 Filby une paroisse anglaise.